Ernst Leitz ist der Name folgender Personen:

*Ernst Leitz I (1843–1920), deutscher Industrieller
Ernst Leitz II (1871–1956),  deutscher Industrieller
Ernst Leitz III (1906–1979), deutscher Politiker (CDU) und Unternehmer

Ernst Leitz bezeichnet:
 Ernst Leitz und Ernst Leitz Wetzlar, frühere Namen des Unternehmens Leitz (Optik)